Rapid (angl. rychlý) může znamenat:

 Škoda Rapid (rozcestník) – několik modelů automobilky Škoda
 FC Rapid București – rumunský fotbalový klub
 SK Rapid Wien – rakouský fotbalový klub
 Rapid šach – druh šachové hry
 Rapid prototyping – technologie CNC výroby prototypů
 Typ 15 Rapid – britské rychlé fregaty
 Rapid (automobilka) – zaniklý italský výrobce automobilů